Премия AVN за лучшую сцену мастурбации/стриптиза () — награда в области порноиндустрии, ежегодно вручаемая компанией AVN в конце января в Лас-Вегасе, штат Невада на церемонии AVN Awards. Вручается актрисе за лучшее исполнение в сцене мастурбации и/или стриптиза. Награда была создана в конце 2014 года путём объединения двух наград — «Лучшая сцена стриптиза» (существовала с 1990 года) и «Лучшая сцена мастурбации» (существовала с 2000 года).

Последней на январь 2023 года обладательницей данной награды является Анджела Уайт (за сцену Take Control).

Лауреаты и номинанты

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

AVN Awards
Награды, появившиеся в 2015 году